Esteller peut désigner :

Toponymes

Esteller : l'une des quatorze municipalités de l'État de Portuguesa ;
 Capitale Esteller : l'une des deux divisions territoriales et statistiques de la municipalité d'Esteller dans l'État de Portuguesa.

Homonymie de toponyme